Niels Krabbe er navnet på flere personer:

 Niels Krabbe til Skjellinge og Beltebjerg (1603-1663) – dansk, senere svensk godsejer
 Niels Krabbe (officer) (1651-1708) – dansk officer og godsejer
 Niels Krabbe til Frederiksdal (1901-1975) – dansk godsejer
 Niels Krabbe (ornitolog) - dansk ornitolog
 Niels Krabbe (musikforsker) - dansk musikforsker
Se også:
 Niels Krabbe Vind (1705-1766) – dansk gehejmeråd